Omnium (wielersport), een combinatieklassement in het baanwielrennen
 een vorm van autoverzekering in België
 Omnium (automerk), een voormalig Frans automerk

Een jaarlijkse golfwedstrijd, in het bijzonder:
 Omnium (België)
 Omnium (Italië)
 Omnium (Zwitserland)
 Italiaans Nationaal Open